Comitatul Vernon este numele unui comitat din Australia și a trei comitate (două county și un parish) din Statele Unite.

Australia 

 Comitatul Vernon, statul New South Wales -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Vernon, , statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Vernon, statul  -- (Categorie și format)
respectiv
 Parohia Vernon,, statul  -- (Categorie și format)

Altele 
 USS Vernon County (LST-1161), un vas de tip tanc al United States Navy, funcțional între 1953 și 1973

 Vezi și 
 Vernon (dezambiguizare)''

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii